Canal Anatólia ou simplesmente Anatólia é uma parte do planeta Marte situada na região Meridiani Planum, onde o veículo explorador Opportunity pousou e que foi explorado, logo após a sua saída da Cratera Eagle.

A imagem acima é a junção de um grupo de 10 fotografias, fotos essas obtidas pelo Opportunity no SOL 72. SOL é o período de um dia em Marte.

A imagem foi tomada na região bastante plana, cerca de 150 metros da Cratera Eagle, onde um rasgo no solo lembra a forma de um canal.

Anatólia é um sistema de falhas geológicas existente na Turquia.

Exploração de Marte